

Піттсфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Піттсфорд — місто, штат Вермонт
 Піттсфорд — селище, штат Нью-Йорк
 Піттсфорд — переписна місцевість, штат Вермонт